Šling ist der Familienname Personen:
 Karel Šling, Charta-77-Unterzeichner, Sohn von Otto Šling
 Otto Šling (1912–1952), tschechoslowakischer KP-Funktionär

Siehe auch:
 Sling